Andilly (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Andilly (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Andilly (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Andilly (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy